

Patronyme 

  (1891-1917), militaire italien ;
  (1756-1809), poète italien ;
 Mats Zuccarello Aasen (1987-), joueur professionnel de hockey sur glace norvégien.

Toponyme 

 Zuccarello, ville italienne de la province de Savone.

Voir aussi